Idiocera — род двукрылых семейства болотниц из подсемейства Chioneinae.

Описание 

Небольшие и среднего размера комары тёмной окраски. Длина крыльев 5—8 мм. Вторая радиальная жилка короче третьей. В отличие от комаров рода Gonomyia передняя дужка (поперечная жилка между радиальной и медиальной в основании крыла) на крыле хорошо развита. Дискальная жилка отсутствует.

Экология 
В год развивается одно поколение. Экология слабо изучена. Имаго встречаются в переувлажнённых местообитаниях.

Классификация 
До середины XX века род Idiocera рассматривали в качестве подрода в роде Gonomyia. В современной мировой фауне насчитывается около 140 видов в 2 родов.

Подрод Euptilostena

Подрод Idiocera

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известны два вида (Idiocera acera и Idiocera adocera) из балтийского янтаря ().

Распространение 
Всесветно распространённый род с максимальным видовым разнообразием на востоке Азии.

Примечания 

Болотницы
Роды двукрылых